Села:
 Григорів — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Григорів — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район

Особи:
 Григорів Роман Романович (1984) — український композитор, музикант.

Див. також 
 Григоров